Este anexo contém informações sobre os números do Esporte Clube Vitória ao longo dos anos nas principais competições que disputou.

Participações

Campeonatos nacionais 
 O Vitória participou, de 1959 até 2016, de 38 das 60 edições da Série A do Campeonato Brasileiro e é o segundo clube do Nordeste com mais presenças na competição na história do certame, atrás apenas do arquirrival . Após ser rebaixado no Campeonato Brasileiro de 1982, disputou a Série B do ano seguinte e nos anos 1984 e 1985, não disputou nenhum campeonato nacional. Foi rebaixado ainda quatro vezes mais: em 1991, retornando no ano seguinte, em 2004, retornando em 2007, 2010 e 2014, retornando para a edição de 2016. Na Série B, o Leão participou de sete edições, em 1983, 1992, 2005, 2007, 2011, 2012 e 2015. Só por uma oportunidade, em 2006, o Vitória disputou a Série C do Campeonato Brasileiro.

Estatísticas do Vitória no Campeonato Brasileiro até o ano de 2011:

Série A 

* Em andamento.

Série B

Série C 

 Em negrito, o ano em que o Vitória obteve sua melhor colocação na Série A.
 Em verde, os anos em que o Vitória obteve acesso.
 Em vermelho, os anos em que o Vitória foi rebaixado.

Copa do Brasil 
 De todas as 24 edições da Copa do Brasil, o rubro-negro apenas ficou de fora em 1992. Foi o sétimo clube brasileiro e primeiro do Nordeste a completar 100 jogos no certame, o que ocorreu na vitória por 2 a 1 contra o Esporte Clube Juventude no Estádio Alfredo Jaconi em 8 de abril de 2009. Nas primeiras 100 partidas pela Copa do Brasil, o Vitória teve 44 vitórias, 22 empates e 34 derrotas, 160 gols pró e 119 contra, melhor desempenho geral entre clubes do Nordeste na segunda competição mais importante do Brasil, tendo tido como melhor colocação, até 2012, o vice-campeonato na edição de 2010.

Estatísticas do Vitória na Copa do Brasil até o ano de 2012:

Competições sul-americanas 
 Participou de duas edições da extinta Copa Conmebol, em 1994 e 1997. Em 2009, o Vitória tornou-se o primeiro clube nordestino a participar da Copa Sul-Americana, e em 2010 fez sua segunda participação.

Copa Sul-Americana

Copa Conmebol

Competições regionais 
 Das 13 edições da Copa do Nordeste realizadas até hoje, o Vitória é o clube que tem o melhor retrospecto dentre todos que já participaram. Maior campeão do torneio com quatro títulos (1997, 1999, 2003 e 2010), foi ainda finalista por três vezes (1998, 2000 e 2002).

Copa do Nordeste 

  Em negrito, os anos em que o Vitória foi campeão nordestino.

Campeonatos estaduais 
 Em 96 participações no Campeonato Baiano, até 2009, o Vitória realizou 1.859 partidas, com 962 vitórias, 445 empates e 452 derrotas, com 3.404 gols a favor e 2.057 contra.

Campeonato Baiano 

  Em negrito, os anos em que o Vitória foi campeão baiano. 

Vitória
Listas do Esporte Clube Vitória